est un genre éteint et fossile de dinosaures ankylosaures du Crétacé inférieur de Chine. Il compte une seule espèce, , représentée par deux spécimens fossiles recueillis dans la formation géologique d'Yixian, dans la province du Liaoning, et appartenant au biote de Jehol, d'âge Aptien.

Présentation 
L. paradoxus est inhabituel parmi les dinosaures ornithischiens en raison de son régime alimentaire. Le contenu des intestins d'un des spécimens découverts montre en effet qu'il avait mangé du poisson. En outre, certaines caractéristiques de son squelette semblent suggérer qu'il était adapté à une vie partiellement aquatique.

Cladogramme Ankylosauridae

Liens externes

Notes et références 

Ankylosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2001